Albert Axelrod (1934 - 1991), présentateur de télévision russe.
Cyril Axelrod (1942), prêtre et missionnaire catholique sourd et aveugle.
David Axelrod (1936 - 2017), producteur, compositeur et arrangeur américain.
George Axelrod (1922 - 2003), écrivain, scénariste, producteur, réalisateur et acteur américain.
 Gleb Axelrod (1923 - 2003), pianiste russe.
John Axelrod (né en 1966), chef d'orchestre américain.
Julius Axelrod (1912 - 2004), biochimiste américain.
Liouba Axelrod (1868–1946), philosophe marxiste et femme politique russe.
Pavel Axelrod (1850 - 1928), révolutionnaire russe.
Robert Axelrod (1943 - ), politologue américain.

Voir aussi